Бетси () — английское женское имя, используемое так же часто, как уменьшительное от Элизабет (). Наиболее известные носители:

 Бетси Блэр (1923—2009) — американская актриса.
 Бетси Дрейк (род. 1923) — американская актриса.
 Бетси Жолас (род. 1923) — французский композитор.
 Бетси Палмер (род. 1926) — американская актриса.
 Бетси Рассел (род. 1963) — американская актриса.
 Бетси Росс (1752—1836) — филадельфийская швея, которая, согласно преданию, сшила первый американский флаг.
 Бетси Шидфар (1928—1993) — российский филолог, востоковед-арабист.

См. также 
 «Свадьба Бетси» — американская комедия 1990 года.